Loesser ist der Familienname folgender Personen:

Arthur Loesser (1894–1969), US-amerikanischer Pianist
Frank Loesser (1910–1969), US-amerikanischer Komponist